Šarlija ist der Familienname folgender Personen:

 Marijeta Šarlija (* 1992), kroatische Handballspielerin
 Mate Šarlija (1929–1999), genannt Daidža (Oheim), kroatischer Generalmajor
 Zvonimir Šarlija (* 1996), kroatischer Fußballspieler